Hans Gram henviser til:

 Hans Gram (1685-1748) – dansk filolog og historiker
 Hans Gram (komponist) (1754-1804) – dansk-amerikansk organist og komponist
 Hans Gram (planteskolemand) (1859—1927) – dansk planteskolemand
 Hans Gram (fabrikant) (1874-1929) - dansk fabrikant og grundlægger

Se også 

 Hans Christian Joachim Gram